Bistum Ho ist

 der Name eines anglikanischen Bistums; siehe Bistum Ho (anglikanisch)
 der Name eines römisch-katholischen Bistums; siehe Bistum Ho (römisch-katholisch)